Ludwig van steht für:
 Ludwig van (Film), Film von Mauricio Kagel
 Ludwig van (Komposition), ist ein Musikstück von Mauricio Kagel
 Ludwig van (Band), deutsche Band